Sakulowski ist der Familienname folgender Personen:

 Horst Sakulowski (* 1943), deutscher Maler, Zeichner, Grafiker und Videokünstler
 Rolf Sakulowski (* 1968), deutscher Regisseur und Schriftsteller